

События 
 Венгры захватили всю Фракию и дошли до Константинополя.
 Мусульмане захватывают город Бургос.
 934—941 — Скандинавский правитель Дублина Олаф Гутфритссон (ум.941).
 934 (по «Королевским анналам», либо 947) — Эйрик I Кровавая Секира бежит из Норвегии.
 Генрих Птицелов разбил шведского предводителя в Южной Ютландии Гнупе и вынудил его принять крещение.
 Печенеги и венгры воюют против Византии.
 Начало венгерских набегов на Болгарию и Сербию.
 В Болгарии аресты богумилов.
 Взятие византийцами Мелитины.
 Халиф Кахир ослеплён гулямами (тюрками).
 934—940 — Халиф Ахмад ар-Ради из династии Аббасидов в Багдаде.
 934—946 — Халиф Мухаммад аль-Каим из династии Фатимидов в Махдии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 934 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 934 году
 Убейдаллах — основатель Фатимидского халифата.

См. также